For Algernon Charles Swinburne – wiersz Thomasa W.H. Croslanda (1865-1924), poświęcony angielskiemu poecie dramaturgowi i eseiście Algernonowi Charlesowi Swinburne’owi, autorowi między innymi tragedii Atalanta w Kalidonie, opublikowany w tomiku Sonnets, wydanym w Londynie w 1912. Utwór jest klasycznym sonetem realizującym włoski model rymowania. Współbrzmienia układają się według wzoru abba abba cde cde.

The cherry whitens in the April air, 
Young Spring has spilt her magic on the wold, 
The woodlands ring with rapture as of old, 
And England lies new-washen, green and fair; 
Yet is she heavy with a secret care, 
For Death the ever-sharp and over-hold 
Hath taken our Tongue of Honey, our Throat of Gold; 
And we have digged a pit, and left him there. 
So must he sleep, though it he high hroad noon, 
Or Venus glister in the darkling tirs: 
The roses and the music are forgot; 
Even the great round marigold of a moon. 
That is for lovers and for harvesters, 
And all the sighing seas, may move him not.

Przypisy

Bibliografia 
 
Angielskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1912
Sonety